TBC steht für:
 4-tert-Butylbrenzcatechin, Zusatzstoff zur Stabilisierung von 1,3-Butadien
 The Boring Company, US-amerikanisches Tunnelbauunternehmen
 The Burning Crusade, die erste Erweiterung des MMORPG World of Warcraft
 thermal barrier coating, siehe Wärmedämmschicht
 Time Base Corrector, Gerät zur Beeinflussung eines Videosignals
 Totales Bamberger Cabaret, deutsche Kabarettgruppe
 Tram et Bus de la Communauté Urbaine de Bordeaux, französisches öffentliches Verkehrsunternehmen
 Transilvanian Beat Club, deutsche Metal-Band
 Tunnelbeschränkungscode im Europäischen Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR) 
 Bahnhof Heilbronn-Böckingen (DS100-Code)
 Tuba City Airport (IATA-Code), Flughafen in Tuba City, Arizona

Tbc steht für:
 Tuberkulose, eine Infektionskrankheit (Abkürzungen: Tbc, TBC, Tb, TB)

tbc steht für:
 to be confirmed – Details müssen noch bestätigt werden
 to be continued – Fortsetzung folgt
 Takia (Sprache) (ISO-639-3-Code), eine der ozeanischen Sprachen in Neuguinea

Abkürzung